Die WSF Championship 2022 war ein von der World Snooker Federation veranstaltetes Snookerturnier. Es fand vom 19. bis 26. Februar 2022 in der Ding Junhui Snooker Academy in Sheffield statt. 2018 und 2020 war das Turnier, das als Qualifikationsturnier für die Profitour dient, schon einmal ausgetragen worden. In den ungeraden Jahren war es aus organisatorischen bzw. Pandemie-Gründen abgesagt worden.

Sieger wurde der Chinese Si Jiahui. Der 19-Jährige, der sich im Finale mit 5:0 gegen den Engländer Lee Stephens durchsetzte, kehrte damit nach einem Jahr als Amateur auf die Profitour zurück. Die Waliser Michael White und Daniel Wells kamen auf den dritten Platz.

2020 hatte der Engländer Ashley Hugill das Turnier gewonnen.

Gruppenphase 
277 Spieler aus 42 Ländern traten zum Auftakt des Turniers an, 125 mehr als bei der vorherigen Ausgabe. Deshalb wurde der Turnierbeginn zu den ursprünglichen Planungen um einen Tag auf den 19. Februar vorgezogen. 70 Gruppen mit 3 bis 5 Spielern wurden gebildet, in denen jeder gegen jeden um die Platzierungen spielte. Die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde. Die Gruppenphase endete am 23. Februar.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. Die Gruppenersten der Vorrunde sowie die 46 besten Gruppenzweiten waren direkt für die zweite Hauptrunde qualifiziert. Die übrigen 24 Zweitplatzierten spielten eine Auftaktrunde und die 12 Sieger füllten die 128 Plätze der zweiten Runde auf.

Erste Runde 

|}

Zweite Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
38 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden gespielt. 27 verschiedenen Spielern gelang ein Century-Break. Der Waliser Michael White erzielte im Halbfinale gegen Si Jiahui mit 141 Punkten das höchste Break. Turniersieger Si wiederum schaffte mit vier Centurys die meisten.

Quellen

Weblinks 
 2022 WSF Championship (World Snooker Federation)

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Sheffield